Гизоначча () — один из 15 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2B13. Гизоначча полностью находится в округе Корте. Кантон был создан в 2015 году.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Гизоначча был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из коммуны Бигулья из кантона Гизони, частей бывших кантонов Веццани (3 коммуны), Бустанико (4 коммуны), частично Фьюмальто-д’Ампуньяни (2 коммуны) и Моита-Верде (11 коммун).

Коммуны кантона 
В кантон входят 20 коммун, из них главной коммуной является Гизоначча.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Гизоначча баллотировались 3 пары кандидатов. С поддержкой 83,86 % Мари-Анж Пергола и Франсис Джудичи были избраны на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 56,93 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика